Ołeksandr Bojczenko (1903–1950)
 Ołeksandr Bojczenko (ur. 1970)